Rhapsodie in Blei ist der Titel folgender Filme:

 Rhapsodie in Blei (1959) (The Treasure of San Teresa, auch Long Distance), britischer Film von Alvin Rakoff 
 Rhapsodie in Blei (1984) (Rustler’s Rhapsody), US-amerikanischer Film von Hugh Wilson